Lakes (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Lakes (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Lakes (Zuid-Soedan), een staat in Zuid-Soedan
 Lakes (restaurant), een restaurant in Hilversum